Osoby
 Roger Glover – muzyk brytyjski, basista grupy Deep Purple
 Danny Glover – aktor amerykański
 Crispin Glover
 Julian Glover
Miejscowości w USA:
 Glover – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Glover – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
Gminy w USA
 Glover (ang. Glover Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Glover (ang. Glover Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans.